Gauche républicaine peut se référer à :

En Espagne 
 Gauche républicaine (), parti politique fondé en 1934 par Manuel Azaña.
 Gauche républicaine (), parti politique fondé en 1977.

En Catalogne 
 Gauche républicaine de Catalogne (, ERC), parti politique catalan fondé en 1931.
 Gauche républicaine de Catalogne - Catalunya Sí, coalition politique de gauche, républicaine et indépendantiste fondée en 2011.
 Gauche républicaine de Catalogne-Souverainistes, coalition politique de gauche, républicaine et indépendantiste fondée en 2019.

En France 
 Sous la Troisième République (1870 à 1940) :
 Gauche républicaine, groupe parlementaire français créé en 1871 ;
 Gauche républicaine, groupe parlementaire français au Sénat créé en 1876 ;
 Fédération républicaine, parti politique fondé en 1903 ;
 Gauche républicaine démocratique (GRD) de l'Alliance démocratique, groupe parlementaire français créé en 1919.
 Coordination nationale de la gauche républicaine, coordination politique fondé en 2004.
 Gauche républicaine et socialiste, parti politique fondé en 2019.